Миттеран — фамилия:

 Миттеран, Даниэль (1924—2011) — общественный деятель, супруга президента Франции Франсуа Миттерана.
 Миттеран, Жак (1908—1991) — французский политик, Великий мастер Великого востока Франции.
 Миттеран, Франсуа (1916—1996) — президент Франции в 1981—1995 годах.
 Миттеран, Фредерик (род. 1947) — министр культуры Франции, племянник Франсуа Миттерана.